Овде се налази списак џамија широм света, које могу да приме бар 5.000 верника.

Списак највећих џамија света

Мапирање 

 Света џамија, 
 Пророкова џамија, 
 Имам Реза светилиште, 
 Џамија Независност, Џакарта, 
 Џамија Хасан II, 
 Џамија Шах Фајсал, 
 Бадшахи џамија, 
 Џамија Шејх Зајед, 
 Џама Месџид, 
 Џамија Бејт ел-Мукарам, 
 Џамија Султан Кабус, 
 Џамија Ид Ках, 
 Негара џамија, 
 Султан Ахмедова џамија, 
 Џамија ал-Фатих, 
  Џамија Ал-Акса, 
 Џамија Бејт ел-Футух, 
 Џамија Масџид-е-Акса, 
 Џамија Махмуд,

Види још 
 Списак џамија у Србији

Референце 

Највеће џамије